Die Liste der Städte in Indonesien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des südostasiatischen Staates Indonesien.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl 
Die größten Agglomerationen in Indonesien sind (Stand Juni 2020):

Allein in der Hauptstadtregion Jakarta konzentrieren sich mehr als zehnt Prozent der Menschen des Landes.

Städte nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1990,2000 und 2010 sowie eine Berechnung für den 1. Januar 2007 und eine Berechnung der zuständigen Standesämter/Einwohnermeldeämter für den 30. Juni 2020. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz, Sonderregion, Bundesdistrikt), zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

(VZ = Volkszählung, B = Berechnung)

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Indonesiens
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Bureau of Statistics
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Indonesiens

Einzelnachweise 

Indonesien